De Deuce Customs 33/34 Ford Tudor is een tweedeurs berline (replica), gemaakt bij Deuce Customs, een Australische replicabouwer. Deze auto is zowel innerlijk als uiterlijk op Ford-producten gebaseerd. De getallen in de naam van de 33/34 Ford Tudor verraden uit welk jaar de auto dateert die als basis diende voor het uiterlijk. De wagen staat geprijsd voor 8 990 AUD.

33/34 Ford Tudor